Shlomo Artzi (; * 26. November 1949 im Moschaw Alonei Abba/Nordisrael) ist ein israelischer Pop- und Rocksänger.

Leben 
Er kam mit seinen Eltern, welche Holocaust-Überlebende waren, als Achtjähriger nach Tel Aviv. Seine Schwester war Nava Semel. Mit 16 Jahren begann Artzi das Komponieren eigener Songs und blieb auch während seiner Militärzeit musikalisch tätig. Ein großer Erfolg war sein erster Platz beim Israeli Song Festival 1970, in jenem Jahr erschien sein Debütalbum.
Nach einigen Jahren mit weniger Erfolg konnte er sich als einer der bekanntesten Musiker Israels im Pop-Rock-Bereich etablieren.

Er wurde ausgewählt, Israel beim Eurovision Song Contest 1975 zu vertreten. Mit dem selbstkomponierten Poptitel At ve’ani erreichte er den elften Platz.

Weblinks 

 
 

Musiker (Israel)
Sänger
Interpret eines israelischen Beitrags beim Eurovision Song Contest
Israeli
Geboren 1949
Mann